Sezonul 1931-1932 al Serie A a fost treizeci și unu sezon de când s-a fondat această ligă. Titlul a fost câștigat de Juventus.

Echipe 
Următoarele 18 echipe au participat în sezonul 1931-1932:

Clasamentul ligii

Rezultate

Cei mai buni marcatori 
Cei mai buni marcatori ai sezonului

25 goluri
 Pedro Petrone (Fiorentina)
  Angelo Schiavio (Bologna)
21 goluri
  Libero Marchina (Alessandria)
  Giuseppe Meazza (Ambrosiana)
19 goluri
  Bruno Maini (Bologna)
   Raimundo Orsi  (Juventus)
17 goluri
  Aldo Giuseppe Borel (I) (Casale)
  Giovanni Ferrari   (Juventus)
  Gino Rossetti (Torino) 
  Rodolfo Volk (Roma)

Vezi și 
 Italian version with pictures and info.
 emeroteca.coni.it
  Serie A 1930-31 su rsssf.com
 All results with goalscorers on RSSSF Website.

Note

Referințe 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1931-32